Der Begriff Kreuzschwestern hat folgende Bedeutungen:

 Barmherzige Schwestern vom heiligen Kreuz, Ordensgemeinschaft mit franziskanischer Spiritualität, gegründet 1856 in der Schweiz
 Kreuzschwestern vom Rochusberg, gegründet 1841 in Straßburg von Adéle de Glaubitz 
 Schwestern vom heiligen Kreuz, auch Menzinger Schwestern, gegründet 1844 in Menzingen im Schweizer Kanton Zug
 Schwesternschaft vom Heiligen Kreuz, heute weiblicher Zweig der Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz im Engelwerk, gegründet 1966 
 Töchter vom heiligen Kreuz, gegründet 1833 von Maria Theresia Haze 
 Kreuzschwestern Linz, Ordensprovinz 1865 gegründet
 Kurzbezeichnung für Kirche und Konvent der Kreuzschwestern (Graz), erbaut in den 1880er- und 1890er-Jahren

Siehe auch:
 Kreuzschwesternkirche
 Kreuzbrüder
 Kreuzherren